Ясеновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ясеновка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Ясеновка — деревня в Климовском районе Брянской области.
 Ясеновка — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Ясеновка — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Ясеновка — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.
 Ясеновка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Ясеновка — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Ясеновка — село в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Ясеновка — село в Ставищенском районе Киевской области.
 Ясеновка — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Ясеновка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Ясеновка — посёлок в Городнянском районе Черниговской области.
 Ясеновка — с 1946 по 1991 год название села Якторов Золочевского района Львовской области

См. также 
 Ясень (значения)